Baise kan syfta på:

Baïse – en flod i sydvästra Frankrike
Baise, Guangxi – en stad på prefekturnivå i den autonoma regionen Guangxi i Folkrepubliken Kina